(1909-1998), coureur cycliste suisse ;
 Fritz Saladin (né en 1987-), coureur cycliste suisse.